Friesland steht für:

 Frieslande, eine Landschaft an der Nordseeküste
 Landkreis Friesland, Landkreis im Nordwesten Niedersachsens
 Provinz Friesland, eine niederländische Provinz
 Département Frise (deutsch und niederländisch: Friesland), ein ehemaliges französisches Département in den Niederlanden
 Friesland (Emden), ein Stadtteil von Emden
 Friesland (Minnesota), eine Ortschaft im Pine County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Mount Friesland, Berg auf der Livingston-Insel, Antarktis
 Eduard Friesland (1841–1911), deutscher Gymnasialprofessor, Philologe, Geograph und Reisender
 Ernst Reuter (Deckname Friesland), ein KPD-Mitglied
 Friesland (Schiff, 1889), 1889 in Dienst gestelltes Passagierschiff der Red Star Line
 Friesland (Schiff, 1989), Fähre der niederländischen Rederij Doeksen
 Friesland (Schiff, 1991), Schiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ems-Nordsee
 Friesland Porzellanfabrik in Varel
 Friesland Foods, niederländisches Molkereiunternehmen
 Friesland (Fernsehreihe), eine Fernsehreihe des ZDF
 ein Objektschutzregiment der Luftwaffe, siehe Objektschutzregiment der Luftwaffe #Objektschutzregiment der Luftwaffe Friesland

Siehe auch:
 Friesenland
 Frisland
 Friesen (Begriffsklärung)